Сен-Фірмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Фірмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Фірмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сен-Фірмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи